

Unités de mesure 
 la tonne, unité de masse équivalente à  kilogrammes ;
 la tonne équivalent charbon, la tonne équivalent CO et la tonne d'équivalent pétrole, unités d’énergie ;
 la tonne de déplacement, unité de mesure du poids d'un navire ;
 la tonne atro, unité de masse spécifique au bois ;
 la tonne de jauge, nom parfois donné erronément au tonneau, unité de volume de la capacité d'un navire.

Objets et appellations 
 la tonne, grand et large tonneau ; par extension, une tonne est une installation (initialement, un grand tonneau) utilisée en Charente-Maritime et en Gironde pour la chasse de nuit au gibier d'eau ;
 la tonne, cabane en pierre ou maisonnette en pierre ou en pisé édifiée dans les vignes ou les jardins pour s'abriter du mauvais temps dans le Puy-de-Dôme ou pour servir d'entrepôt ;
 la tonne est un mot issu du jargon des sapeurs-pompiers français et désignant la citerne emportée par certains camions ;
 le premier secours tonne ou tonne-pompe, fourgon d'incendie ;
 la tonne cannelée, mollusque gastéropode ;
 la tonne, bouée d'amarrage de grande taille pour les bateaux ;
 la tonne, pièce d’armure  formée de lames forgées et articulées, fixée à une tassette protégeant les hanches et le haut des cuisses du guerrier de la fin du Moyen Âge.

Toponyme 

 Sainte-Croix-Grand-Tonne, commune française du Calvados.

Patronyme 

 Estas Tonne,  guitariste ukrainien.
 Grant Hendrik Tonne, homme politique allemand.

Notes et références

Voir aussi